Metsaküla (Häädemeeste), plaats in de Estlandse gemeente Häädemeeste
 Metsaküla (Haapsalu), plaats in de Estlandse gemeente Haapsalu
 Metsaküla (Hiiumaa), plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Metsaküla (Mulgi), plaats in de Estlandse gemeente Mulgi
 Metsaküla (Mustvee), plaats in de Estlandse gemeente Mustvee
 Metsaküla (Põhja-Pärnumaa), plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa
 Metsaküla (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Metsaküla (Türi), plaats in de Estlandse gemeente Türi
 Metsaküla, tot in 2017 de naam voor Kõruse-Metsaküla
 Metsaküla, tot in 2017 de naam voor Lussu